Осамнаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 1. децембра 1983. у Крањској Гори у Југославији а завршена је 24. марта 1984. у Ослу у Норвешкој. Победници у укупном поретку су били Пирмин Цурбриген и Ерика Хес обоје из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 37 трка.

Слалом

Велеслалом 

* Такмичења у супервелеслалому су се бодовала за поредак у такмичењу велеслалома.

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом 

* Такмичења у супервелеслалому су се бодовала за поредак у такмичењу велеслалома.

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1983.
Алпско скијање у 1984.